Lourdes Domínguez Lino var den forsvarende mester, men tabte i anden runde til Mariana Duque Mariño.
Lara Arruabarrena Vecino vandt titlen ved at vinde over Alexandra Panova i finalen med 6–2, 7–5.

Seedning

 Marina Erakovic (Anden runde)
 Alexandra Dulgheru (Første runde)
 Romina Oprandi (Anden runde)
 Jelena Dokić (Første runde)

<ol start="5">
  Gisela Dulko ''(Anden runde)
  Mathilde Johansson ''(Første runde)
  Lourdes Domínguez Lino ''(Anden runde)
  Patricia Mayr-Achleitner (Første runde)
</ol>

Finalen

| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= E Gallovits-Hall
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= M Duque-Mariño
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=2

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= P Ormaechea
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= E Gallovits-Hall
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Kvalifikation
Seeding

  Paula Ormaechea (Kvalificerede)
  '''Sesil Karatantcheva (Kvalificerede)
  Monica Puig (Anden runde)
  '''Yaroslava Shvedova (Kvalificerede)

<li> Leticia Costas-Moreira (Qualifying Competition)
<li> Corinna Dentoni (Qualifying Competition)
<li> Inés Ferrer Suárez (Kvalificerede)
<li> Nastja Kolar ''(Første runde)
</ol> 

Kvalificerede

  Paula Ormaechea
  Sesil Karatantcheva

<ol start="3">
<li>  Inés Ferrer Suárez
<li> ''' Yaroslava Shvedova

Første kvalifikation

Anden kvalifikation

Tredje kvalifikation

Fjerde kvalifikation

References
 Main Draw
 Qualifying Draw

WTA Tour 2012